Rebitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Rebitzer (* 1965), deutscher Ökonom
 Erich Rebitzer (unbekannt), österreichisches Justizopfer